Giant oder Giant’s (englisch für Gigant) steht für:

 Giant, Originaltitel des Spielfilms Giganten aus dem jahr 1956
 Giant (Band), US-amerikanische Rockband
 Giant (Fahrradhersteller), taiwanischer Fahrradhersteller
 Giant, Deckname einer britischen kryptanalytischen Maschine, siehe Autoscritcher#Der Autoscritcher
 Giant’s (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Giant’s Causeway, ein Damm in Nordirland
 Giant-Mine, eine Goldmine in Kanada
 die amerikanische Supermarktkette Giant Food of Maryland, LLC
 The Giant, alternativer Ringname des Wrestlers Big Show
 das sowjetische Boden-Luft-Lenkwaffensystem SA-12B als NATO-Codename, siehe S-300W
 das Rufzeichen der Fluggesellschaft Atlas Air
 eine britische Banknote im Wert von 1.000.000 £, siehe Pfund Sterling #Giganten und Titanen

Siehe auch:
 Giants

sk:Obor